Переулок Тру́жеников — название улиц на территории района Хамовники в Москве.

 1-й переулок Тружеников
 2-й переулок Тружеников
 3-й переулок Тружеников